Brassens steht für:
 Georges Brassens (1921–1981), französischer Dichter und Chansonnier
 (6587) Brassens, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Parc Georges Brassens, Park im 15. Arrondissement von Paris